Ариха () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 7 км². Население — 181 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio colaborativo sobre Arija y su entorno

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса